

Фамилия 
 Кек, Альберт (1930—1990) — немецкий и саарский футболист.
 Вильгельм Кек (1841—1900) — немецкий инженер, профессор Ганноверской высшей технической школы.
 Кек, Дэвид Дэниелс (1903—1995) — американский ботаник.
 Кек, Ховард Брайтон (1913—1996) — американский бизнесмен.
 Кек, Матьяж (род. 1961) — словенский и югославский футболист и тренер.
 Кек, Чарльз (1875—1951) — американский скульптор.
 Кек, Эллиот (род. 1989) — шведский футболист.

Другие значения 
 Обсерватория Кека — астрономическая обсерватория, расположенная на пике горы Мауна-Кеа, Гавайи, США.
 Кек (обогащение) — слой твердых частиц, остающийся после фильтрования суспензий.
 Кек (фильм) — фильм режиссёра Д. Манабай, выпущенный киностудией «Казахфильм» в 2005 году.
 KEK — японская организация, занимающаяся изучением физики высоких энергий.
 КЕК — сокращение от Керчь-Еникальский канал.
 Кек или Кук — египетский бог.